Araka – zespół muzyczny
 Araka, syn Haldity – samozwańczy król Babilonii w 521 p.n.e. (jako Nabuchodonozor IV)